Pär Gerell (* 23. Juni 1982 in Växjö) ist ein schwedischer Tischtennisprofi.

Er wechselte 2005 vom schwedischen Verein Falkenbergs BTK zum TTF Liebherr Ochsenhausen in die 1. Tischtennis-Bundesliga, wo er bis 2010 blieb. Seitdem spielt er beim französischen Club Chartres ASTT, mit dem er einmal den ETTU Cup und dreimal die französische Meisterschaft gewinnen konnte.

Erfolge 
Einzel
 Bronze bei der EM 2015
 Sieger Slovenian Open 2004
 3. Platz 2005 und 2007 bei den schwedischen Meisterschaften
Doppel
 Bronze bei der EM 2010 mit Jens Lundqvist
 Schwedischer Meister 2005
 Sieger Brazilian Open 2005
Mannschaft
 Silber bei der EM 2011

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)

Einzelnachweise 
 

Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisspieler (Chartres ASTT)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Schwede
Geboren 1982
Mann